Прилуцкий — неоднозначность.

Персоналии 
 Прилуцкий, Александр Михайлович (род. 1971) — российский религиовед и религиозный деятель.
 Прилуцкий, Андрей Алексеевич (род. 1959) — доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕ, специалист в области радиолокации, теории антенн.
 Прилуцкий, Василий Дмитриевич (1882—1936) — протоиерей, писатель.
 Прилуцкий, Герман Наумович (1862—1942) — польский журналист, публицист.
 Прилуцкий, Дмитрий Фёдорович (1820—1872) — историк-археограф.
 Прилуцкий, Иерофей (1682—1728) — архимандрит Русской православной церкви. 
 Прилуцкий, Иосиф Николаевич (1851—1914) — генерал-майор Русской императорской армии, помощник начальника Тульского Императора Петра Великого оружейного завода по хозяйственной части.
 Прилуцкий, Николай Степанович (1909—1990) — советский звукооператор.
 Прилуцкий, Пётр Михайлович (1910—1987) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Прилуцкий, Ной Германович (1882—1941) — польский филолог, фольклорист, политический деятель, журналист.

География 
 Прилуцкий (Прилукский) район — район в Черниговской области Украины.
 Прилуцкий (Прилукский) уезд — исторический уезд Полтавской губернии Российской империи.
 Прилуцкий монастырь (Спасо-Прилуцкий монастырь (Спасо-Прилуцкий монастырь) — православный монастырь в Вологде.
 Прилуцкий полк — военно-административная единица Войска Запорожского.

См. также 
 Прилуцкая